Powiat Poznański Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii ITF Women's Circuit w sezonie 2015 z cyklu Powiat Poznański Open rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia 2015 roku w Sobocie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 75 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2015
2015 w tenisie ziemnym
2015 w polskim sporcie